Средние Челны — название нескольких населённых пунктов:
* Средние Челны — деревня в Нижнекамском районе Республики Татарстан.
 Средние Челны — деревня в Нурлатском районе Республики Татарстан.